Сен-Флур (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Главный город кантонов Сен-Флур-Нор и Сен-Флур-Сюд. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15187.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Клермон-Феррана, в 55 км к востоку от Орийака.

История 
Первое поселение возникло в 4 веке рядом с могилой святого Флора, который был миссионером в Оверни. В 1317 году город стал центром епархии Сен-Флура.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 6610 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 4335 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3117 были экономически активными, 1218 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 3117 активных работали 2836 человек (1455 мужчин и 1381 женщина), безработных было 281 (117 мужчин и 164 женщины). Среди 1218 неактивных 440 человек были учениками или студентами, 400 — пенсионерами, 378 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV—XV века). Исторический памятник с 1906 года
  (XIV век). Исторический памятник с 1960 года
 Церковь Нотр-Дам (XIV век). Исторический памятник с 1946 года
 Консульский дом (XV век). Исторический памятник с 1928 года
 Отель Бриссон (XIV век). Исторический памятник с 1946 года
 Отель Моншовель (XVIII век). Исторический памятник с 2002 года
 Отель Ласти (XVII век). Исторический памятник с 1947 года
 Мост через реку  (XIV век). Исторический памятник с 1946 года

Музеи 
 Музей искусства и истории Альфреда Дуэ
 Музей Верхней Оверни (религиозное искусство, этнография, археология и др.)

Города-побратимы 
  Хазелюнне (Германия, с 1979)
  Орлеан (Франция, с 1986)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Канталь
Супрефектуры Франции